Amerikai Egyesült Államok
Bexar (Alabama)
Bexar (Arkansas)